Blos ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Blos (geb. Tomaczewska; 1866–1933), deutsche Politikerin (SPD)
 Carl Blos (1860–1941), deutscher Porträt-, Genre- und Landschaftsmaler
 Dietrich Blos (1901–1989), deutscher Arzt
 Edwin Blos (1873–1943), deutscher Arzt, Homöopath und Buddhist
 Martina Blos (* 1957), deutsche Sprinterin
 Peter Blos (1904–1997), deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker
 Wilhelm Blos (1849–1927), deutscher Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Bloos
 Bloss